Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1998./99.

3. ŽNL Međimurska 

 Izvori: 
 Hajduk Brezje

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigprja - konačna ljestvica 
 Glas Podravine i Prigprja - sastav liga

Poveznice 
 1. HNL 1998./99.
 2. HNL 1998./99.
 3. HNL 1998./99.
 4. rang HNL-a 1998./99.
 5. rang HNL-a 1998./99.
 6. rang HNL-a 1998./99.
 Hrvatski nogometni kup 1998./99.

Izvori 

1998-99
 7